Mickey Kuhn - ator estadunidense que atuou em filmes como "E O Vento Levou".
Richard Kuhn - importante químico de dupla nacionalidade germano-autríaco.
Thomas Kuhn - físico estadunidense.
Friedrich Adalbert Maximilian Kuhn - botânico alemão.

Desambiguações de sobrenomes